Wirsén är ett svenskt efternamn. Från en släkt med detta namn har utgått dels en grevlig ätt med samma namn, dels den adliga ätten af Wirsén. Båda dessa ätter är utslocknade på svärdssidan, den grevliga ätten Wirsén  även på spinnsidan.

Offentlig statistik tillgänglig i november 2018 uppger att 91 personer med efternamnet Wirsén var bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Wirsén eller af Wirsén
 Axel Emil Wirsén (1809–1878), greve, militär, tecknare och målare
 Carin Wirsén (född 1943), författare
 Carl David af Wirsén (1842–1912), poet, litteraturkritiker, Svenska Akademiens ständige sekreterare
 Carl Johan af Wirsén  (1777–1825), amiral
 Claes Wirsén (1932–2016), läkare och TV-producent
 Einar af Wirsén (1875–1946), militär och diplomat
 Gustaf Fredrik Wirsén (1779–1827),  greve, ämbetsman och politiker
 Stina Wirsén (född 1968), författare och illustratör

Se även
 Wirsén (adelsätt), grevlig ätt
 af Wirsén, adlig ätt

Källor

Svenska efternamn